Чемпионат Люксембурга по футболу 1989/1990 — 76-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Переходный турнир

Группа А

Группа В

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1989/1990
Люксембург
Люксембург
1989 год в Люксембурге
1990 год в Люксембурге
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990